Соломенный бычок — название произведений.
 Соломенный бычок — народная сказка.
 Соломенный бычок — советский мультфильм 1927 года, Всеукраинское фотокиноуправление.
 Соломенный бычок — советский мультфильм 1954 года.
 Соломенный бычок — советский мультфильм 1971 года «т/о Экран».
 Соломенный бычок — советский мультфильм 1971 года киностудии «Киевнаучфильм».